Палилула
 Палилула — село в Болгарии (Монтанская область);
 Палилула — городская община в Белграде (Сербия);
 Палилула — городская община в Нише (Сербия).